Rodzina jak z nut – muzyczny program rozrywkowy łączący elementy teleturnieju i talent show, emitowany wiosną 2007 roku na antenie TVP1. Jego prowadzącym był Robert Rozmus, a jurorami Maria Szabłowska, Justyna Steczkowska i Jarosław Kret.

W każdym odcinku występują dwie rodziny. Uczestnicy śpiewają, prezentują przygotowane wcześniej występy. Utwory muzyczne do poszczególnych odcinków wybierał znany dziennikarz Marek Sierocki.

Zwycięzcami jedynej do tej pory edycji była rodzina Bondarenków z Człuchowa.

Zasady gry 
Każdy odcinek składał się z kilku rund. W ich trakcie rodziny zdobywały punkty za wykonywanie piosenek, przyznawane przez jury.

Głosy mogli oddawać także telewidzowie (wysyłając SMS-y). Wyłącznie od tego wyniku zależało, która drużyna wygra odcinek.

Zespół, który wygrał odcinek, awansował do kolejnego etapu gry. W pierwszych czterech odcinkach osiem drużyn grało o wejście do półfinałów (5. i 6. odcinek), a w nich o awans do finałowego, 7. odcinka, w którym zwycięska rodzina wygrywała 30 000 złotych i możliwość wystąpienia na 44. KFPP w Opolu.

 Runda 1.
Zespół w studio przygrywał melodię. Drużyna, która pierwsza wcisnęła przycisk, miała za zadanie odgadnąć tytuł piosenki i po poprawnej odpowiedzi – zaśpiewać ją. Występ następnie oceniało jury, przyznając maksymalnie po 3 punkty.

 Runda 2. – Muzyczna pułapka
Zawodnicy wybierali, jaką piosenkę ma wykonać drużyna przeciwna. Występ oceniało jury.

 Runda 3. – Speedy Gonzales
Zespół grał piosenkę w przyspieszonym tempie. Jeżeli drużyna wiedziała, jaka to piosenka, zgłaszała się i podawała jej tytuł. Jeżeli był poprawny, wykonywała ją. Występ oceniało jury.

 Runda 4.
Drużyny wykonywały wybraną przez siebie piosenkę. Ich wykony oceniane były przez jury.

Odcinki 
Daty na podstawie archiwalnego programu dla prasy Telewizji Polskiej.

Uwagi

Przypisy 

Polskie telewizyjne programy muzyczne
Teleturnieje